Tsachoerisch; een Nach-Dagestaanse taal
Tsachoeriërs; een volk in Azerbeidzjan en Dagestan
Tsachoer (dorp); een dorp (selo) in Dagestan